Principado da Estônia ou algumas vezes simplesmente Estland, no contexto histórico pode referir-se a: 
 Um domínio da Dinamarca em 1219 - 1346 que é atualmente conhecido como Estônia do Norte.
 Um domínio da Ordem da Livônia dentro da Confederação da Livônia em 1346 - 1561.
 Um domínio da Suécia em 1561 - 1721.
 Governadorato da Estônia do Império Russo em 1721-1914.

Desambiguação